Maran kan syfta på:
 Maran och Skatan – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Piteå kommun
 Maran (hönsras) – en tung hönsras som härstammar från den franska byn Maran

Se även
 Mara (olika betydelser)